

Geografia

Austria 
 Niklasdorf – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Mikoszowa